Ян Фудун (杨福东 Yang Fudong, род. 1971, Пекин, Китай) — современный китайский художник, режиссёр.

Образование 
China Academy of Fine Arts, Hangzhou

Творчество 
 Ян Фудун является автором одних из красивейших произведений независимого китайского кино. Изысканные, черно-белые, снятые на плёнку 35 мм, работы Фудуна вызывают чувство анахронизма, сочетая лиризм китайской живописи с суровой картиной. Одна из последних работ Фудуна — «Seven Chinese Intellectuals». Эта серия — адаптация традиционных китайских историй известных как «Семь мудрецов из бамбуковой рощи». История семи мудрецов занимала художника ещё во время обучения живописи в Академии изящных искусств в Ханчжоу. После окончания учёбы Фудун переехал в Шанхай, где увидел молодых образованных людей с амбициями, находящихся в растерянности от того, что им не удается реализовать себя и понять, почему так происходит. Фудун преобразовал историю о бегстве философов в рассказ об отчуждении и растерянности. Медитативный фильм, сделанный в эстетике нуара, рассказывает о путешествии группы современных молодых людей, не давая ответа об их будущем.
 Темами его работ часто являются утрата эмоциональных чувств и аномия среди молодого поколения китайцев. Работы Фудуна не имеют повествовательной линии, они напоминают визуальные впечатления, полные крупных планов и широких панорам, с текстом на экзистенциальные или философские темы.
 Помимо фильмов, Фудун известен фотографиями (преимущественно, черно-белыми) и инсталляциями. Большая инсталляция «Close to the Sea», состоящая из десяти проекций, показывает историю влюблённых на берегу и кораблекрушение. На боковых экранах музыканты исполняют симфонию для духовых инструментов на скалах вдоль побережья.
 Действие полиэкранной инсталляции «К востоку от деревни Цюэ» разворачивается в сельской местности и посвящена выживанию в суровых условиях континентального Китая. В кадре преимущественно находится стая деревенских собак, заброшенных, больных, грызущихся за жизнь. Как и немногочисленные деревенские жители, они замкнуты в пустом жестоком пространстве и изолированы от всего остального мира.

Персональные выставки

Публичные коллекции 
 Queensland Art Gallery / Gallery of Modern Art, Brisbane, QLD
 UCCA — Ullens Center for Contemporary Art, Пекин
 BizArt, Шанхай
 Shanghai Art Museum, Шанхай
 Centre Pompidou — Musée National d´Art Moderne, Париж
 Fondazione Morra Greco, Неаполь
 Musac — Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Леон

Примечания

Ссылки 
 Работы, биография, информация о выставках на сайте галереи Marian Goodman
 Информация о художнике на artnet 
 Информация о художнике на artfacts

Современные художники Китая
Видео-арт